SC poate fi:

 Scandiu, element chimic cu simbolul Sc
 Seychelles, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sc, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Seychelles
 Sfântul Cristofor și Nevis, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Carolina de Sud, codul poștal al acestui stat SUA
 Santa Catarina, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 StarCraft, joc pentru calculator
 Societate comercială

Legături externe 
 
  „SC” la acronymfinder.com